Rudolf Slaby oder Rudolf Slabý ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Slaby (Ingenieur) (1887–1953), deutscher Ingenieur, Konstrukteur und Unternehmer 
 Rudolf Jan Slabý (1885–1957), deutsch-tschechischer Romanist, Übersetzer und Lexikograf